Chevron – parentesi uncinate ("< >")
 Chevron Corporation – compagnia petrolifera
 Chevron Cars – azienda costruttrice di automobili da corsa
 Chevron – tipo di ingranaggio adatto a trasmissioni di grande potenza
 Chevron – osso dello scheletro di alcuni dinosauri
 Chevron – genere di briozoi della famiglia Phidoloporidae
 Chevron – particolare tipo di deposito sedimentario
 Chevron – componente del dispositivo stargate, presente nell'universo immaginario di Stargate, solitamente chiamato "blocco" nel doppiaggio italiano
 Chevron – gallone utilizzato come distintivo di grado militare costituito da una o più strisce a V o anche V rovesciate sormontate da una o più rockers (strisce ricurve) che può presentare al centro dei simboli quali una stella, un rombo o delle armi